Парламентские выборы в Финляндии (1919) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1-3 марта 1919 года.

Результаты выборов

Примечания 

3
1919 год в Финляндии
Финляндия
1919